Корнюшин Вадим Васильович — український зоолог і паразитолог, професор, доктор біологічних наук, заслужений діяч науки і техніки України.
 Корнюшин Олексій Вадимович — український зоолог-малаколог, кандидат біологічних наук.
 Корнюшин Федір Данилович — комуністичний діяч, член ВУЦВК.
Прізвища